Sérvia
 Koprivnica (Aleksinac), vila
 Koprivnica (Gadžin Han), vila
 Koprivnica (Novi Pazar), vila
 Koprivnica (Zaječar), vila

Outros usos
 Koprivnica (Croácia), cidade na Croácia, capital do condado de Koprivnica-Križevci
 Koprivnica (Eslováquia), município